Vierthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Vierthaler (* 1982), österreichische Skirennläuferin
 Franz Michael Vierthaler (1758–1827), österreichischer Pädagoge und Schulreformer
 Georg Vierthaler (* 1957), deutscher Theater- und Opernleiter
 Jacob Vierthaler (1720–1778), oberösterreichischer Stuckateur
 Johann Michael Vierthaler (um 1685–1743), oberösterreichischer Stuckateur
 Johann Vierthaler (* 1869), deutscher Bildhauer
 Ludwig Vierthaler (1875–1967), deutscher Bildhauer
 Ernst Vierthaler (1883–1970), deutscher Jurist und Landeskirchenrat
 Viktor Vierthaler, Pseudonym von Robert Brunnlechner (* 1970), österreichischer Fagottist, Komponist und Autor

Siehe auch: Firtaler